Ian Cooke ist der Name folgender Personen:
* Ian Cooke (Hockeyspieler) (* 1952), australischer Feldhockeyspieler, Olympiasieger 1976
 Ian D. Cooke (* 1935), australischer Reproduktionsmediziner